NCR peut désigner :

 Région de la capitale nationale (anglais: National Capital Region), désignation pour la région Ottawa-Gatineau au Canada.
  National Capital Region, la région métropolitaine autour la ville de Delhi, en Inde.
  National Capital Region, le nom officiel de la région du Grand Manille aux Philippines.
  National Capital Region, le nom de la Région des États-Unis autour de la zone Washington, D.C. Area, comprenant Arlington et Columbia.
  National Cash Register, fondée par John Henry Patterson, en 1884. 
  
 NCR Corporation, une société de technologie spécialisée dans les solutions pour les entreprises.

 National Catholic Reporter, revue américaine associée au catholicisme libéral